Tunicago är ett släkte av svampar. Tunicago ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Tunicago